Magnészia vagy Manisa, település Törökországban, İzmir közelében
 Magnészia vagy Magniszía, prefektúra Görögországban

Hasonló nevek:
 Magnészok, az ókori Görögországban, Thesszália keleti részének lakói
 Magnesia Litera díj, Csehország egyik irodalmi díja